

Abbigliamento
 Mino – tradizionale mantellina di paglia giapponese

Geografia
Giappone
 Mino – vecchia provincia del Giappone
 Mino è una città nella prefettura di Gifu la quale oggi compone quasi la parte meridionale della prefettura di Gifu
 Mino è una variante di pronuncia di Minō, una città nella prefettura di Ōsaka
 Mino è un distretto nella prefettura di Hyōgo
 Mino fu un distretto nella prefettura di Shimane (ora parte della città di Masuda)
 Mino è una città nella prefettura di Kagawa
 Mino è una città nella prefettura di Tokushima
 Mino è una piccola frazione in provincia di Biella (Bi)
 Mino è un'isola dell'Iran, regione del Khūzestān, provincia di Khorramshahr

Antroponimi
 Mino – nome italiano
 Mino – cognome italiano

Persone
Mino – rapper, cantautore, produttore discografico e modello sudcoreano
Mino da Fiesole – scultore italiano
Mino Damato – giornalista
Mino De Rossi – ciclista
Mino Guerrini, regista
Mino Loy – produttore cinematografico e regista italiano
Mino Martinazzoli – politico
Mino Reitano – cantautore italiano
Mino Taveri – giornalista
Mino Vergnaghi – cantante italiano
Mino Raiola – procuratore calcistico italiano

Televisione 
 Mino - Il piccolo alpino – miniserie televisiva del 1986

Zoologia 
Mino – genere di uccelli della famiglia Sturnidae